Kristian Elster kan syfta på:

* Kristian Elster den äldre (1841–1881), norsk författare
 Kristian Elster den yngre (1881–1947), norsk författare och litteraturhistoriker